Turist – villaggio dell'Azerbaigian
Forza maggiore (Turist) – film del 2014 diretto da Ruben Östlund